Штитњик може бити:

 Штитњик (Рожњава), насељено место у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Штитњик (река), река у Словачкој Републици, притока реке Шајо